

België 
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Bellem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Berbroek)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Donk), Herk-de-Stad
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Desteldonk)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Jozefkerk (Elene)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Essen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Gierle)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hoboken)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hoevenen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hollebeke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Kapellen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Kluizen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Lebbeke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Lint)
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Mariakerke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Nazareth)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Niel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Olen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Oostham)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Overslag)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Alden Biesen, Rijkhoven
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Schuiferskapelle)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Tongeren)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Philippuskerk, een kerkgebouw te Vivenkapelle
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Waarmaarde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Wortegem)

Duitsland
 Maria-Geboortekerk (Bad Laer)

Frankrijk 
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Conchil-le-Temple)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Linselles)

Italië 
 Dom van Cologna Veneta of Duomo di Santa Maria Nascente, een kerk in de provincie Verona

Nederland 
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Berkel en Rodenrijs), rooms-katholieke kerk
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Blitterswijck)
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Dussen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Halfweg)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hoogmade), rooms-katholieke kerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hoogmade, 1875-1929)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Kessel)
 Maria Geboortekerk (Lent)
 H. Maria Geboortekerk (Losser)
 Onze Lieve Vrouw Geboortekerk (Meije)
 Maria Geboortekerk (Nijmegen)
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Ohé en Laak)
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Oostrum)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Rijpwetering), rooms-katholieke kerk
 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Sittard)
 Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk (Uitgeest), rooms-katholieke kerk

Polen 
 Maria Geboortekerk (Warschau)

Zie ook
 Kathedraal van de Geboorte van de Moeder Gods (doorverwijspagina)
 Maria Geboortebasiliek (doorverwijspagina)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige